Die Abkürzung EATC steht für:
 European Air Transport Command (Europäisches Lufttransportkommando)
 European Alliance for Television and Culture

EATC